Фарж:
 Фарж, Ив (1899—1953) — французский политик и общественный деятель.
 Фарж — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Фарж — персонаж фильма «Профессионал», убивший главного героя